Пьер Коссо́ (; род. 24 сентября 1961 года, Алжир, Французский Алжир) — французский кино- и театральный актёр и музыкант.

Биография 
Пьер Коссо стал знаменит благодаря своей первой же своей кинороли — он выступил в качестве партнёра Софи Марсо в подростковой комедии 1982 года «Бум 2». Несмотря на то, что в дальнейшем сыграл несколько десятков ролей в кино, на телевидении и в сериалах (во Франции, Италии, США), первая роль осталась вершиной его кинокарьеры.

В 1980-х годах выступал в качестве музыканта, выпустил несколько синглов, которые не были замечены на его родине — во Франции, но некоторые из них вошли в чарты немецкоязычных стран (Германии, Австрии и Швейцарии).

В начале 2000-х годов сыграл в театральной постановке — французской версии Ladies' Night в парижском , удостоенной театральной премии «» как лучшая французская театральная комедия.

В 2002 году отправился в кругосветное путешествие на катамаране, в результате которого обосновался во Французской Полинезии. Проживает вместе с маленьким сыном на острове Хуахине. После отбытия из Франции снимается не так часто, но иногда приезжает во Францию для съёмок (преимущественно в телевизионных проектах).

Фильмография

Дискография

Примечания 

Актёры Франции
Певцы и певицы Франции